Ernst Krauss bzw. Ernst Krauß ist der Name folgender Personen:

* Ernst Krauß (Schriftsteller) (1887–1958), deutsch-niederländischer Schriftsteller und Konzertveranstalter
 Ernst Emanuel Krauss (1872–1948), deutscher Schriftsteller und Protagonist der Jugendbewegung, siehe Georg Stammler